Ojima bezeichnet:

 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Gunma: Ojima (Gunma) (heute: Ōta (Gunma))
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Shizuoka: Ojima (Shizuoka) (heute: Shimizu (Shizuoka))
 ein Lehen: Ojima (Han)
 einen Asteroiden: (3565) Ojima

Ojima ist der Familienname folgender Personen:

 Iwao Ojima (* 1945), japanisch-US-amerikanischer Chemiker
 Muneyuki Ojima (* 1975), japanischer Marathonläufer
 Susumu Ojima (* 1953), japanischer Unternehmer
 Tōru Ojima (* 1976), japanischer Fußballspieler